Finlayson est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
, théoricien politique britannique
 (née en 1951), compositrice américaine
 (née en 1988), joueuse de hockey sur gazon néo-zélandaise

 (né en 1956), homme politique néo-zélandais
Colin Finlayson (1903-1955), rameur olympique canadien
Donald Finlayson (1854-1934), homme politique provincial saskatchewanais
 (1970-1823), naturaliste et explorateur écossais
 (né en 1964), philosophe britannique
 (1932-1999), photojournaliste anglais
 (1895-1991), homme auteur et mammalogiste australien
 (1810-1889), homme d'affaires et politique ontarien
 (né en 1945), écrivain et journaliste écossais
Innes Bunny Finlayson (1899-1980), joueur de rugby à XV néo-zélandais

 (1843-1915), éditeur australien
 (1904-1992), architecte néo-zélandais

Toponyme

Finlayson, ville du Minnesota
, canton du Minnesota

Finlayson, quartier de Tampere

Voir aussi
Finlayson, entreprise finlandaise de fabrication de textile
, aéroport du Yukon, Canada

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme